Иван Марангозов може да се отнася за:

 Иван Марангозов (1874 – 1959), учител от с. Ново Село (гр. Априлци)
 Иван Василев Марангозов (1925 – 1998), български инженер